Lexa von Aehrenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Lexa von Aehrenthal (1854–1912), österreich-ungarischer Politiker und Diplomat
 Johann Baptist Lexa von Aehrenthal (1777–1845), böhmischer Verwaltungsbeamter und Pomologe